Габриэль Ферри (29 ноября 1809 года, Гренобль — 5 января 1852 года) — французский писатель, автор приключенческих романов для юношества о Латинской Америке.

Получил образование в Коллеж-де-Версаль. С 1830 по 1837 годы жил в Мексике, где его отец занимался торговыми делами, много путешествовал по этой стране и бывал на юге США, затем вернулся во Францию, позже уехал в Испанию. Писал последние пять лет своей жизни. Погиб в проливе Ла-Манш в результате крушения судна Amazon, на котором отправился в Калифорнию.

Наиболее известные произведения: «Le Coureur de Bois» (1850; в русских переводах — «Лесной бродяга» и «Обитатель лесов»), «Costal l’Indien» (в русском переводе — «Косталь-индеец»), «Les Gambusinos», «Les Squatters».

Сын 

Его сын, также Габриэль Ферри (р. 30 мая 1846, Париж, фр.), стал, как и отец, писателем, а также драматургом, хотя первоначально работал банковским служащим.

Самой известной его пьесой была «Réginah» (1874). Наиболее известные романы: Les dernières années d’Alexandre Dumas (Париж, 1882); «Les patriotes de 1816» (Париж, 1883); «Les deux maris de Marthe» (Париж, 1884); «Balzac et ses amies» (Париж, 1888); «Cap de fex» (Париж, 1889); «Les exploits de César» (Париж, 1889); «Les exploits de Martin» (Париж, 1890); «Les pronesses de Martin Robert» (Париж, 1890).

Ссылки 

 Статья в Encyclopedia Americana о Ферри-младшем.
 Статья о творчестве писателя (фр.).

Писатели Франции
Авторы приключенческой литературы
Персоналии по алфавиту